Osoby o tym nazwisku:
 Carlette Guidry-White – amerykańska lekkoatletka
 Ron Guidry – amerykański baseballista